Видаковић је јужнословенско презиме које се среће код Срба, Хрвата (посебно Буњеваца) и Црногораца. Изведено је од имена Видак и Вид. Пореклом је из Херцеговине.

Познати Видаковићи 
 Милован Видаковић (1780–1841), српски писац и песник
 Aлбе Видаковић (1914–1964), хрватски композитор, музиколог и свештеник 
 Бошко Видаковић (1919–2007), српски дипломата 
 Мирко Видаковић (1924–2002), хрватски ботаничар
 Жељко Видаковић (рођен 1954), хрватски рукометаш
 Бранко Видаковић (рођен 1959), српски глумац
 Ристо Видаковић (рођен 1969), српски фудбалер и тренер
 Игор Видаковић (рођен 1983), хрватски фудбалер
 Немања Видаковић (рођен 1985), српски фудбалер

Српска презимена